El término Monterreal puede referirse a:

Arquitectura 
 Castillo de Monterreal, edificio monumental e histórico ubicado en Bayona, Galicia, España.

Urbanismo 
 Bosques de Monterreal, proyecto turístico de esquí invernal ubicado en Arteaga, Coahuila, México.